Сельское поселение «Деревня Плюсково» — муниципальное образование в Козельском районе Калужской области.

Административный центр — деревня Плюсково.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 13 населённых пунктов:
 сёла: Ильинское, Коробки, Перестромы, Пронино, Сбылево.
 деревни: Плюсково, Антипово, Берды, Егорье, Жильково, Зарочино, Лужнево, Нешенка,

Население

Примечания

Ссылки 
 о поселении\\сайт Законодательного Собрания области
 Администрация сельского поселения «Деревня Плюсково»

Муниципальные образования Козельского района
Сельские поселения Калужской области